«Хамелеон» (, ) — фильм 2010 года режиссёра Жана-Поля Саломе. Его сюжет основан на истории жизни проходимца и самозванца Фредерика Бурдена. События, которые положены в основу картины, отличаются от реальных лишь тем, что не совпадают даты, и место действия было перенесено в Батон-Руж, штат Луизиана.

Сюжет 
Молодой человек в Испании сбривает волосы и обращается в полицию. Он утверждает, что является 16-летним подростком из Луизианы по имени Николас Марк Рэндалл, который считался пропавшим без вести в течение четырёх лет. Парень сообщил, что его похитили поставщики несовершеннолетних для индустрии детской проституции, которые изменили его внешний вид, в том числе и цвет глаз.
Он воссоединился со своей семьей, которая сразу же заподозрила молодого человека в подлоге. Его мать и сводный брат Брендан, похоже, вообще не верят в то, что это Николас, ведь он вовсе не похож на мальчика, да к тому же говорит с подозрительным французским акцентом. Его сестра Кэти принимает историю проходимца без колебаний и, в конечном итоге, его потенциальная мать также делает вид, что примиряется с мыслью, что парень, возможно, действительно является Николасом. Между тем становится ясно, что семья скрывает ужасную тайну и постепенно выясняется, что же случилось с Николасом на самом деле — настоящий Николас, предположительно, был убит сводным братом Бренданом много лет тому назад. Агент ФБР Дженнифер Джонсон уверена, что парень является самозванцем и лжёт. Тест ДНК подтверждает её предположения.

В ролях

Критика 
Фильм вызвал смешанные отзывы критиков, с перевесом в сторону отрицательных. Рецензенты разошлись в своих оценках: некоторые из них считали, что образ Бурдена неубедителен, а игра Марка-Андре Грондена откровенно слабая, другие же, наоборот, сочли работу актёров в этом фильме блестящей.

Стивен Холден из The New York Times сказал, что фильм почти не затрагивает центральную проблему того, что Николас является самозванцем, за исключением «неудовлетворительного и сентиментального завершения фильма».

См. также 
 Фредерик Бурден
 «Самозванец»

Примечания

Ссылки 
 
 «Хамелеон» на сайте Rotten Tomatoes

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии Канады
Фильмы-биографии Франции
Фильмы Канады 2010 года
Фильмы Франции 2010 года
Фильмы США 2010 года
Фильмы об аферистах
Фильмы Gaumont
Фильмы на английском языке
Фильмы Жана-Поля Саломе